

Personen met de achternaam Bourne 
 Evan Bourne, een Amerikaans worstelaar;
 Frank Bourne, een Brits militair;
 James Bourne, een Brits muzikant/songwriter:
 Possum Bourne, een Nieuw-Zeelandse rallyrijder;

Fictieve personen met de naam Bourne 
 Jason Bourne, een personage uit de Bourne-trilogie van Robert Ludlum;

Plaatsen met de naam Bourne 
 Bourne (rivier), een rivier in het departement Isère in Frankrijk;
 Bourne End (Buckinghamshire), een plaats in Buckinghamshire;
 Bourne (Lincolnshire), een plaats in het Engelse Lincolnshire;

Zie ook 
 De Bourne-trilogie, een drievoudige serie boeken over het fictieve personage Jason Bourne;
 The Bourne Identity (film), The Bourne Supremacy en The Bourne Ultimatum, de verfilming van deze boeken;